Бидл () — округ в штате Южная Дакота, США. Административный центр округа — Хьюрон. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в  квадратных километров, из которых  км² занимает земля и 16 км² — вода.

Транспорт 
Через округ проходят:

  US 14 ().
   ().
  .
  .

История 
Округ Бидл был назван в честь генерала Уильяма Генри Бидла. Решение о его создании было принято легислатурой территории Дакота в 1879 году, а формально он был организован в 1880 году.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 50,3 % мужчин и 49,7 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйств и 4509 семей. Расовый состав: белые — 89,7 %, афроамериканцы — 0,8 %, коренные американцы — 1,1 % и представители двух и более рас — 1,6 %. 7,7 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 24,2 % — жители младше 18 лет, 3,3 % — между 18 и 21 годами, 55,2 % — от 21 до 65 лет и 17,3 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 41,2 лет. На каждые 100 женщин в Бидле приходилось 101,3 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 99,9 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 62,0 % представляли собой семьи: 49,5 % совместно проживающих супружеских пар (17,8 % с детьми младше 18 лет); 8,3 % — женщины, проживающие без мужей и 4,2 % — мужчины, проживающие без жён. 38,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,31 человека, а средний размер семьи — 2,92 человека. В одиночестве проживали 33,0 % населения, 13,6 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 16,0 % от всего числа семей в Бидле и 21,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Южной Дакоты